Cruz de Piedra kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cruz de Piedra, delstaten Mexiko, Coatepec Harinas, 
 Cruz de Piedra, Chiapas, Siltepec, 
 Cruz de Piedra, Oaxaca, San Jerónimo Sosola, 
 Cruz de Piedra, Hidalgo, Nicolás Flores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar